Bäckseda kan syfta på:

 Bäckseda socken – en socken i Småland
 Bäckseda landskommun – en tidigare kommun i Jönköpings län 1863–1951
 Bäckseda församling – en församling i Växjö stift
 Bäckseda kyrka – en kyrkobyggnad i Växjö stift
 Bäckseda distrikt – ett distrikt i Vetlanda kommun och Jönköpings län 2016–
 Bäckseda – kyrkby i Bäckseda socken